Михаил Четвертаков:
 Четвертаков, Михаил Михайлович (1893—1956) — советский военно-морской деятель, старший инженер Научно-технического комитета РКВМФ.
 Четвертаков, Михаил Михайлович (1917—1994) — инженер-кораблестроитель, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии, сын М. М. Четвертакова.